O Estádio José Santos Pinto é um dos estádios municipais da Covilhã, estando ligado intimamente à história do Sporting da Covilhã, que actualmente usa o equipamento para os seus jogos em casa. A sua construção começou em 1932, e três anos depois já recebia jogos de futebol. Tendo a Serra da Estrela como pano de fundo, possui iluminação artificial e pode albergar 3500 pessoas. Em 2022, foram iniciadas novas obras de requalificação do estádio, nomeadamente, a reconstrução de uma bancada de modo a albergar entre 600 e 800 lugares, com um investimento na ordem dos cinco milhões de euros. Deve o seu nome a José Lopes dos Santos Pinto, tendo sido nomeado em sua homenagem em 1940 (o recinto era anteriormente conhecido como Campo do Alto do Hospital).

Estádios de futebol do distrito de Castelo Branco
Fundações em Portugal em 1935
Desporto na Covilhã